A Copa da Macedônia do Norte de Futebol (, transl. Kup na Makedonija) é o principal torneio eliminatório do futebol masculino da Macedônia do Norte.

Títulos

Época Iugoslavia 
A seguinte tabela mostra a lista de Campeões da Copa da República Socialista da Macedônia (1946-1992):

República Independente

Histórico 
 Cuadro de Resultados y en RSSSF

Ligações externas 
 Copa de Lituania LFF no UEFA.com

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da Europa
Futebol da Macedônia do Norte